Tulltjärn kan syfta på:
Tulltjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (4,93 ha)
Tulltjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn